Luci Estertini (governador), procònsol a la Hispània Ulterior 
 Gai Estertini, pretor el 188 aC
 Luci Estertini (llegat), llegat de Germànic Cèsar.
 Estertini Avit, cònsol sufecte el 92 
 Quint Estertini, metge romà del segle I